Тагер — еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Тагер, Анна Александровна (1912—1999) — советский физико-химик.
 Тагер, Арье (1900—1967) — деятель сионистского движения, мэр Ашкелона.
 Тагер, Аскар Майорович (1942—2004) — первый директор Рязанского областного театра кукол.
 Тагер, Евгений Борисович (1906—1984) — литературовед, доктор филологических наук (1966). Научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР.
 Тагер, Елена Михайловна (1895—1964) — русский поэт, прозаик, мемуарист.
 Тагер, Иосиф Львович (1900—1976) — советский рентгенолог и учёный-медик, доктор медицинских наук.
 Тагер, Павел Григорьевич (1903—1971) — учёный и изобретатель, автор более 150 научных трудов, изобретений, статей и книг, создатель одной из систем звукового кинематографа.